Haiyan kan avse:
 Tyfonen Haiyan – en tropisk cyklon

Geografi

Kina
 Haiyan, Haibei
 Haiyan, Jiaxing
 Haiyan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 21,83, long 112,54)